Municipio de New Prairie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de New Prairie (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de New Prairie (condado de Pope, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pope.